Koforidua steht für

Orte in Ghana:
 Koforidua, Großstadt im New Juaben South Municipal District, Eastern Region
 Koforidua (Offinso), Ortschaft im Offinso Municipal District, Ashanti Region
 Koforidua (Tano North), Ortschaft im Tano North Municipal District, Ahafo Region